Pirola è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Piroli, Pirolla, Pirolli, Pirollo, Pirolo.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente lombardo, è presente prevalentemente nel milanese, comasco e varesotto.

Potrebbe derivare dal vocabolo tardo latino pirolus, "albero di pere".

In Italia conta circa 1956 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani